Der Kanton Les Coteaux ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Tarbes, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Trie-sur-Baïse.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Castelnau-Magnoac (28 der 29 Gemeinden), Pouyastruc (alle 27 Gemeinden) und Trie-sur-Baïse (alle 22 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt im Norden des Départements Hautes-Pyrénées.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 77 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Monique Lamon (DVG)/Bernard Verdier (PRG) gegen Jean-Pierre Grasset/Elene Tallis (Union de la Gauche) mit einem Stimmenanteil von 64,99 % (Wahlbeteiligung: 59,11 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Neuordnung der Kantone, kurze Beschreibung mit Karte (französisch)

Hautes-Pyrénées|Lescoteaux